Архітектура ARM () — мікропроцесорна RISC архітектура, яка розробляється ARM Holdings.
 ARM Holdings — британська корпорація, розробник і ліцензіар процесорної архітектури ARM.